Ситнова — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Ситнова, Антонина Николаевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Ситнова, Ирина Николаевна — советская и российская певица (лирическое сопрано), актриса оперетты, лауреат областной премии имени Л. В. Раскатова.